Военно-политические операции Гвардии Людовой - один из видов боевых операций Гвардии Людовой.

История 
Осенью 1942 года в связи с ужесточением оккупационного режима в «генерал-губернаторстве» руководство ППР приняло решение о активизации вооружённой борьбы и проведении ответных военно-политических операций против немецких оккупантов и их пособников.

Военно-политические операции имели следующие цели:
 военные
 уничтожение и выведение из строя оккупантов и их пособников, сопровождавшееся материальным ущербом и временной дезорганизацией деятельности оккупационных учреждений
 личный состав боевых групп GL получал практический опыт планирования и осуществления боевых операций;
 операции предоставляли подпольным ячейкам GL возможность усилиться за счёт захваченного у противника трофейного оружия и снаряжения
 политические
 операции имели целью повысить известность Гвардии Людовой, а также воодушевить население страны и показать, что развитие активной вооружённой борьбы в условиях оккупации возможно и целесообразно не только в сельской местности, но и в крупных городах

Перечень военно-политических операций Гвардии Людовой 

 24 октября 1942 (Варшава) - решение о проведении операции было принято после того, как 16 октября 1942 на пяти виселицах в разных районах Варшавы немцами были публично повешены 50 заключённых тюрьмы Павяк (польских патриотов, 37 из которых были членами ППР). Проведение операции было возложено на специальную группу Главного штаба GL.
 группа из трёх человек, которой командовал Роман Богуцкий, атаковала «Café Club» для немецких офицеров на пересечении Иерусалимских аллей и улицы Новый свят. Здесь были убиты 4 и ранены 10 гитлеровцев
 группа, которой командовал Ян Стшешевский («Виктор»), атаковала ресторан «Митропа» в здании Главного вокзала, здесь были убиты 6 и ранены 14 гитлеровцев
 группа, которой командовал Мечислав Фершт («Млот»), атаковала редакцию газеты «Nowy Kurier Warszawski», которая издавалась оккупационными властями, в результате взрыва были повреждены ротационные машины
 22 ноября 1942 года (Радом) - в кинотеатр «Apollo» брошены гранаты, убито 7 и ранено ещё 19 гитлеровцев
 30 ноября 1942 (Варшава) - налёт на столичное отделение Сберегательного банка (Komunalną Kasę Oszczędności) на пересечении улиц Чацкого и Траугутта, в котором участвовали 19 бойцов GL. Общее руководство операцией осуществлял Францишек Юзвяк, операция заняла 20 минут. Похищены денежные средства (1 052 433 злотых), собранные оккупационными властями с жителей Варшавы в качестве контрибуции
 22 декабря 1942 (Краков) - «рождественская акция» в Кракове. План операции предусматривал одновременную атаку трёх объектов, в которых проходили праздничные мероприятия для немцев (кафе «Cyganeria», ресторана «Бизанк» и кинотеатра «Скала»). На практике, выполнить задание удалось двум группам - гранаты были брошены в кафе «Циганерия» (здесь действовала еврейская боевая группа «Искра», которой командовал Идек Либера) и в ресторан «Бизанк». В это же время в центре города подпольщики положили букеты красных роз на постаменты разрушенных немцами памятников Адаму Мицкевичу на Главном рынке, Владиславу Ягелло на площади им. Матейки и Тадеушу Костюшко на Вавеле (на лентах, перевязывающих букеты было написано "То, чему ты присягал, выполним мы"), а на улице Батория повесили национальный бело-красный флаг
 17 января 1943 (Варшава) - в ответ на начатые немцами массовые облавы боевые группы GL атаковали немецкие кинотеатры «Аполло», «Гельголанд» и «Kammerlichtspieltheater», а также второй раз атаковали Главный вокзал. Хотя поставленные задачи были выполнены не полностью (в кинотеатре "Гельголанд" заряд не сработал), в результате операции немцы были вынуждены прекратить облавы
 28 февраля 1943 (Варшава) - налёт на здание печатного двора (Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych), в котором участвовали бойцы специальной группы главного командования GL (Ян Стшешевский, Францишек Бартошек и Эдвард Бониславский). В результате операции были убиты 2 охранника и захвачено их оружие
 В апреле 1943 года боевая группа атаковала гранатами «Deutsches Haus» в то время, когда в нём проходило собрание функционеров оккупационной администрации
 11 июля 1943 (Варшава) - специальная группа GL - ZWM, которой командовал Мирослав Краевский ("Петрек") забросала гранатами столичное кафе-клуб «Café Club» для немецких офицеров, а также обстреляла трамвай «О» с немецкими военнослужащими на площади у Железных ворот
 15 июля 1943 - в центре Варшавы, на Уяздовских аллеях боевая группа забросала ручными гранатами колонну штурмовиков СА, убито и ранено 30 гитлеровцев
 23 октября 1943 (Варшава) - атака на столичный ресторан-кабаре «Бар Подляский» («Bar Podlaski»), расположенный по адресу ул. Новогродская, 15 (на углу улицы Кручей и ул. Новогродской) и предназначенный «только для членов СС и сотрудников полиции». План атаки утвердил майор Болеслав Ковальский. В 19 часов вечера, в помещение была брошена бомба, после чего боевая группа открыла огонь по наружной охране заведения. В результате операции взрывом были убиты 16 и ранены 32 полицейских и эсэсовцев, а в начавшейся перестрелке с наружной охраной были застрелены один эсэсовец, один полицейский и один агент гестапо

Примечания 

Антифашистское сопротивление в Польше